

Хотув — село в гміні Мокрсько Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Хотув — село в гміні Красоцин Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Хотув — село в гміні Нове Скальмежице Островського повіту Великопольського воєводства